Rücker, Ruecker:
 Monte Rücker

Cognomi 
 Anja Rücker
 Eric Rücker Eddison

Pagine correlate 
 Rucker